Bordaberry puede hacer referencia a:

 Domingo Bordaberry, abogado, empresario y político uruguayo.
 Juan María Bordaberry, político y dictador uruguayo, hijo del anterior.
 Pedro Bordaberry, abogado, profesor y político uruguayo, hijo del anterior.
 Juan Manuel Bordaberry, futbolista argentino.